Warrior o The Warrior ("(il) guerriero" in lingua inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Warrior Sports  – azienda statunitense di abbigliamento sportivo

Cinema 
 The Warrior  – film del 2001 diretto da Asif Kapadia
 Warrior  – film del 2009 diretto da Michael F. Sears
 Warrior  – film del 2011 diretto da Gavin O'Connor

Fumetto 
 Warrior  – rivista di fumetti britannica

Musica
Warrior  – gruppo musicale heavy metal statunitense
The Warrior  – album degli Scandal del 1984
The Warrior  – singolo degli Scandal del 1984, dall'album omonimo
warrior  – album degli Unleashed del 1997
Warrior  – album di Kesha del 2012
Warrior  – singolo dei BAP del 2012
Warrior  – EP dei BAP del 2012
Warrior  – singolo di Havana Brown del 2013, dall'album Flashing Lights
Warrior  – singolo di Demi Lovato del 2013
Warrior  – singolo di Nina Sublatti del 2014
Warrior  – album di Skylar Starling del 2016
Warrior  – singolo di Skylar Starling del 2016, dall'album omonimo

Nautica 
 HMS Warrior  – incrociatore
 HMS Warrior  – incrociatore corazzato della Classe Duke of Edinburgh
 HMS Warrior  – portaerei della Classe Colossus

Televisione 
 Warrior – serie televisiva statunitense del 2019
 Il guerriero (The Warrior) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Warrior  – città della Contea di Jefferson, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Warrior  – veicolo da combattimento della fanteria britannico
 Warrior - videogioco del 1979
 Warrior  – wrestler statunitense